De Rally van Zweden 2003, formeel 52nd Uddeholm Swedish Rally, was de 52e editie van de Rally van Zweden en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2003. Het was de 363e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Karlstad.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Rally in 2003
Rally van Zweden